Doelenplein (Delft)
Doelenplein (Haarlem)